Farkas László (?–1457), Tirnauer László, Budai Farkas László, Szentgyörgyi László, Buda (fő)bírája, a főváros első számú vezetője (1437–1440)
Farkas László, boldogfai (1747–1796) , táblabíró, a zalalövői járás alszolgabírója, földbirtokos.
Farkas László (1904–1948) vegyész, egyetemi tanár
Farkas László (1911–1965) romániai magyar helytörténész
Farkas László (1911–1980), a Fejér megyei Kápolnapuszta utolsó lakója
Farkas László (1912–2006) vitorlázó
Farkas László (1920–2005) újságíró, műfordító
Farkas László (1925–?) agrármérnök, biokertész
Farkas László (1931) kritikus, irodalomtörténész
Farkas László (1941) vitorlázó
Farkas László (1946) labdarúgó (Haladás)
Farkas László (1960) síelő
Farkas László (1965) kosárlabdázó
 Farkas László (?–2021) zenész, a Quo Vadis együttes gitárosa

hasonló néven
Farkas László István (1841–1896) áldozópap, kormánytanácsos, gimnáziumi igazgató-tanár